Игорь Па́влович Капра́нов (15 июня 1986, Советск, Калининградская область, РСФСР, СССР) — российский рок-музыкант. Наиболее известен как гитарист металкор-группы Stigmata и вокалист группы Amatory. С 2019 года вокалист супергруппы Ауткаст, состоящей из 3 бывших участников Amatory.

Биография 
Игорь Капранов родился в городе Советск Калининградской области. В 4 года переехал в город Всеволожск (Ленинградская область). Во время учебы в школе научился играть на гитаре. В восьмом классе познакомился с Тарасом Уманским. Через него в 2001 году стал гитаристом группы Stigmata, при этом ни одной полноценной пластинки, записанной при его участии, не было выпущено.

9 января 2004 года на одном из концертов в клубе «Орландина» в Санкт-Петербурге, на котором выступали Amatory, Игорь вышел на сцену в качестве приглашенного гостя, исполнив «(SIC)», кавер на песню «(SIC)» группы Slipknot. Совместное выступление понравилось участникам Amatory, после чего они предложили ему место вокалиста, на смену Алексею Овчинникову, который расходился в музыкальных вкусах с группой. Игорь принял предложение и ушёл из группы Stigmata. Сотрудничество принесло группе успех. В 2005 году вышел сингл и видеоклип на песню «Чёрно-белые дни» и группа начала набирать популярность. Игорь колоритно вписался в состав, вёл себя на концертах группы импульсивно и харизматично. Лауреат Rock Alternative Music Prize 2005 в номинации «Вокал года». В период пребывания Игоря в группе были записаны три студийных альбома, выпущено несколько синглов, три DVD издания, были даны сотни концертов. По мнению редакторов сайта Afisha.ru, переходя в Amatory Капранов «ещё не знал, что ему предстояло стать голосом целого поколения».

28 июля 2010 года Игорь объявил об уходе из группы. Музыкант собирался посвятить себя религии и уйти в монастырь. Для фанатов это стало полной неожиданностью, что вызвало резонанс и большое количество обсуждений. Стало известно, что Игорь находился в Валаамском монастыре. 2 апреля 2011 года появилась аудиозапись, где Игорь поздравляет группу Amatory с 10-летием. При этом он сказал, что прекрасно себя чувствует и причина его ухода из группы заключалась в личных проблемах; он упомянул, что хочет привести себя в порядок и изменить свою жизнь. 5 августа 2011 года в сети появилось интервью Капранов телеканалу A-ONE, в котором он рассказал о причинах, заставивших его уйти в монастырь, а также объявил, что примет участие в юбилейном туре Amatory в качестве специального гостя. В сентябре 2011 года Игорь вместе с Amatory перезаписали композицию «Осколки», исполнив её сразу двумя вокалистами — Игорем и новым вокалистом группы Вячеславом Соколовым. На эту же композицию был снят видеоклип «Осколки.2011».

В ноябре 2019 года Игорь Капранов вернулся к музыкальной деятельности в качестве вокалиста группы Ауткаст, основанной вместе с бывшими гитаристами Amatory Александром Павловым и Дмитрием Рубановским. 15 ноября 2019 года был представлен первый сингл группы, получивший название «Феникс», получивший много положительных отзывов в интернете. Свои первые концерты группа дала на разогреве у Guano Apes 16 и 17 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге и Москве. 1 и 5 декабря 2019 года Ауткаст отыграли свои сольные концерты в тех же городах. 6 декабря был объявлен сбор средств для записи дебютного альбома на сайте Planeta.ru. 9 декабря 2019 года был выпущен второй сингл под названием «Пустота».

Семья и личная жизнь 
По официальной версии родители Игоря развелись незадолго до его рождения. До четырёх лет воспитывался бабушкой и дедушкой в Советске. После переезда во Всеволожск жил с матерью. В 1998 году родилась сестра Екатерина.

В 2008 году окончил Лесоинженерный факультет СПбГЛТА им. Кирова.

Весной 2012 года решил на некоторое время приостановить свою музыкальную деятельность и заняться семьей. Долгое время встречался с Екатериной Гончаровой, которую взял в жёны 28 сентября 2012 года. Двумя месяцами ранее прошло венчание. 12 марта 2013 года у него родился сын Платон, а в 2015 году дочь Ариадна.

В 2019 году окончил РГПУ им. Герцена.

Дискография 
Stigmata
 2004: Конвейер снов

Amatory
 2004: Неизбежность
 2005: Чёрно-белые дни (сингл)
 2005: [P]ost [S]criptum
 2006: Преступление против времени (сингл)
 2006: Книга мёртвых
 2007: Слишком поздно… (сингл)
 2007: Evol.01
 2008: Live Evil
 2008: Вы все лишены своей жизни (сингл)
 2008: VII
 2008: Дыши со мной (сингл)
 2009: Багровый рассвет (сингл)
 2011: MP3 Collection (сборник)
 2012: Лучшие песни (сборник)

Choo-Joy
 2006: Choo-Joy! (EP)

Ауткаст
 2019: Феникс (сингл)
 2019: Пустота (сингл)
 2020: Один из нас (сингл)
 2020: Не забывай (сингл)
 2020: Ультра
 2020: Smack My Bitch Up (сингл)
 2021: Лабиринт (сингл)
 2021: Ctrl+Z (сингл)
 2021: Nero-Zero (сингл)

Blackpyres
 2021: Person in the Mirror (сингл)
 2021: Modify (сингл)

Гостевое участие
 2006: Кому ты веришь (Слёзы)
 2006: Идея была хороша, пока ты не убил себя (Fourth Dimension)
 2010: Песочный Человек (The Korea)
 2011: Осколки 2.011 (Amatory)
 2012: The X-Files: Live In Saint-P & On The Road 2011—2012 (Amatory)
 2014: Не забывай меня (Jane Air)
 2016: Unreleased n Live (Jane Air)
 2020: D2: Neverending Rain (Marina)
 2021: Fireshow (Askeza)
 2021: Снег в Аду 2.021 (Amatory)
 2021: All Stars: Live In Moscow (Amatory)
 2021: Azoth (The Solarburst)
 2022: Finest Hour (Shinai)
 2022: Blood (RAM, KOMMO feat. AMATORY, АУТКАСТ)

Видеоклипы

Фильмография 
 2005: [P]ost [S]criptum (в роли самого себя)
 2005: Stars Fucktory (в роли самого себя)
 2007: Evol.01 (в роли самого себя)
 2008: Альтернативная ёлка: Праздник убитой ёлочной игрушки (в роли самого себя)
 2012: X-Files: On the Road 2011—2012 (в роли самого себя)
 2017: 2017 (в роли самого себя)
 2020: Хор свободных людей (в роли самого себя)

Примечания

Литература 
Книги
 
Интервью
 Интервью журналу Dark City № 60, 2011 год, стр. 80
 Интервью журналу Dark City № 48, 2009 год, стр. 50
 Интервью журналу 1Rock № 4, 2009 год, стр. 37
 Интервью журналу Dark City № 35, 2006 год, стр. 30
 Интервью журналу Dark City № 26, 2005 год, стр. 55

Рецензии
 Рецензия на альбом «VII» в журнале Dark City № 49, 2009 год 
 Рецензия на альбом «VII» в журнале 1Rock № 4, 2009 год 
 Рецензия на DVD «Live Evil» в журнале Dark City № 47, 2008 год 
 Рецензия на DVD «Evol.01» в журнале Dark City № 41, 2007 год
 Рецензия на альбом «Книга мёртвых» в журнале Dark City № 28, 2007 год 
 Рецензия на DVD «[P]ost [S]criptum» в журнале Dark City № 27, 2005 год 
 Рецензия на сингл «Чёрно-белые дни» в журнале Dark City № 26, 2005 год 

Гитаристы России
Рок-музыканты России